Саудовская Премьер-Лига 1995/1996 () — 
20-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался в 1995 году и завершился 14 июня 1996 года.

Клубы

Турнирная таблица

Календарь

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1995/1996
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1995 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996